Ста́дія (від  — «мірна жердина») — певний момент, період, етап у житті, розвитку кого-, чого-небудь, які мають свої якісні особливості
 Стадія дзеркала — поняття з психоаналітичної теорії Жака Лакана
 Стадія чи стадій — старовинна одиниця виміру віддалі, вперше запроваджена у Вавилоні

Див. також 
 Фаза

Посилання 
 Стадія //